Władysław Jasiński (1827-1903) – lekarz polski
 Władysław Jasiński (1886-1955) – polski działacz robotniczy
 Władysław Jasiński (1897-1953) – oficer AK i WiN
 Władysław Jasiński (1904–1995) – oficer artylerii i AK
 Władysław Jan Jasiński (1909-1943) – nauczyciel polski, instruktor harcerski, dowódca grupy dywersyjno-bojowej "Jędrusie"
 Władysław Kazimierz Jasiński (1916-1989) – onkolog polski, członek Polskiej Akademii Nauk
 Władysław Jasiński (ur. 1944) – polityk polski, poseł na Sejm RP